Tenisový turnaj ATP Mercedes Cup 2010 se konal ve dnech 12.–18. července v německém Stuttgartu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 

 Nasazení dle žebříčku ATP z 5. července 2010.

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Dustin Brown
  Björn Phau
  Mischa Zverev

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Pablo Andújar
  Victor Crivoi
  Bastian Knittel
  Iván Navarro

Pavouk

Finálová fáze

Mužská čtyřhra

Nasazení 
  Michael Kohlmann /  Jürgen Melzer (semifinále)
  Johan Brunström /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)  Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finále)
  Marc López /  David Marrero (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk mužské dvouhry
 Kvalifikace mužské dvouhry
 Pavouk mužské čtyřhry

Externí odkazy 
 Mužská dvouhra

ATP World Tour 2010
Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2010